Национальная баскетбольная лига — северо-американская профессиональная баскетбольная лига, существовавшая с 1937 по 1949 год.
 Народный блок Литвина — избирательный блок Народный Блок Литвина «Мы»